La 6 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

  (Allemagne)
  (Empire allemand)
  (États-Unis)
  (France)
  (Japon)
  (Empire ottoman)
  (Empire de Russie)
  (Union soviétique)
 6 armée de la Garde
 6 armée blindée de la Garde
 6e armée de l'air et des forces de défense aérienne, Russie.
  (Russie).
 Nouvelle .